Deux classes de navires de la Marine impériale japonaise ont porté le nom de classe Ibuki :
 la , une classe de croiseurs cuirassés lancés en 1907 ;
 la , une classe de croiseurs lourd prévus pour être lancés durant la Seconde Guerre mondiale. Seul l' sera terminé et transformé en porte-avions léger.